Störck ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Störck (1731–1803), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer; Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia
 Melchior Störck (1721–1756), österreichischer Anatom
 Paul von Störck (1850–1920), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker, Pionier des Genossenschaftswesens in Österreich
 Paul Störck (1923–2001), österreichischer Jurist

Siehe auch:
 Stoerk